Corrado De Concini – matematico italiano
 Ennio De Concini – sceneggiatore cinematografico e televisivo italiano

Pagine correlate 

Concini